Een verkeersweg:
 N390 (België)
 N390 (Frankrijk)
 N390 (Nederland), zie Provinciale weg 390
 N390 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing